Финал Кубка Турции по футболу 2004/2005 состоялся 11 мая 2005 года. «Галатасарай» разгромил «Фенербахче» со счётом 5:1 и стал обладателем Кубка Турции.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на soccerway.com

2005
Турция
Матчи ФК «Фенербахче»
Матчи ФК «Галатасарай»
События 11 мая
Май 2005 года
Спорт в Турции в 2005 году
Спортивные соревнования в Стамбуле